

Toponymes
 Podleśne (Braniewo)
 Podleśne (Kruklanki)

Voir aussi
 Guty Podleśne
 Świdry Podleśne
 Strykowice Podleśne
 Bońkowo-Podleśne
 Zawisty Podleśne